42. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 28 - 29 stycznia 1984 roku w holenderskim Deventer. Zawodniczki startowały na sztucznym torze na IJsselstadion po raz drugi (wcześniej w 1967). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Bezkonkurencyjna była panczenista z NRD, Karin Enke. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek z 13 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC - nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1984 w sportach zimowych